Streichenbach ist ein Gewässername:

 Streichenbach (Urach), linker Zufluss der Urach (zum Hammerbach) vor Urach, Stadt Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Streichenbach (Weilerbach), rechter Zufluss des Weilerbachs (zur Fils) zwischen Manzen und Holzheim, Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg